Сакатлан:

 Сакатлан — город в Мексике, штат Пуэбла, административным центр одноимённого муниципалитета.
 Сакатлан — муниципалитет в Мексике, штат Пуэбла.